Joctan ou Joctã é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no livro de Gênesis como um dos filhos de Éber e irmão de Pelegue, da descendência de Sem.

Embora pouco se sabe a respeito da vida deste personagem, o texto bíblico menciona os nomes de seus numerosos filhos, os quais seriam: Almodá, Selefe, Hazarmavé, Jerá, Hadorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobade.

O verso 30 do capítulo 10 de Gênesis informa que Joctã teria habitado desde Messa, indo para Sefar, uma montanha oriental. Além disso ele seria o ancestral comum dos primeiros árabes.

Árvore genealógica baseada em Gênesis 

Personagens do Livro de Gênesis